Шумице — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Шумице — село в общине Вишеград Республики Сербской.

 Сербия
 Шумице — пригород Белграда в общине Вождовац.
  — дворец культуры и спорта.
  или Шумице — квартал Нови-Сада.

 Чехия
 Шумице — село в районе Брно-пригород Южноморавского края.
 Шумице — село в районе Угерске-Градиште Злинского края.